Il doppio maschile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Bath 2011, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Jamie Delgado e Jonathan Marray, che hanno battuto in finale Yves Allegro e Andreas Beck 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Philipp Marx (primo turno)
  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (primo turno)

  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Jamie Delgado /  Jonathan Marray (campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Pro Series Bath 2011